

Рікенбах —  громада в землі Баден-Вюртемберг

Рікенбах — громада в кантоні Базель-Ланд
 Рікенбах — громада в кантоні Золотурн
 Рікенбах — громада в кантоні Люцерн
 Рікенбах — громада в кантоні Тургау
 Рікенбах — громада в кантоні Цюрих